Edgar Stanislavovitch Olekhnovich (en ) ou Edgar Stanislavavitch Aliakhnovitch (en ) est un footballeur biélorusse né le 17 mai 1987 à Brest. Il évolue au poste de milieu de terrain.

Biographie 

Edgar Olekhnovich fait ses débuts en équipe nationale le 21 mars 2013. Il marque son premier but pour la Biélorussie contre le Tadjikistan en septembre 2014.

Statistiques

Palmarès 
 BATE Borisov
 Championnat de Biélorussie en 2010, 2011, 2012 et 2013, 2014 et 2015.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2010.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2010, 2011, 2013 et 2014.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK Dinamo Brest
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Joueur du Torpedo Jodzina
Naissance en mai 1987
Naissance à Brest (Biélorussie)